

Codici 
 LO – codice vettore IATA di Polskie Linie Lotnicze LOT
 LO – codice FIPS 10-4 della Slovacchia
 lo – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lao
 LO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di La Rioja (Spagna)
 LO – codice ISO 3166-2:GN di Lola (Guinea)
 LO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lodi (Italia)
 LO – codice ISO 3166-2:LR della contea di Lofa (Liberia)
 LO – codice ISO 3166-2:TD della regione del Logone Occidentale (Ciad)

Sigle 
 Landsorganisasjonen  – confederazione sindacale norvegese
 Landsorganisationen  – confederazione sindacale danese
 Landsorganisationen  – confederazione sindacale svedese
 Lutte ouvrière (lotta operaia) – partito politico francese

Cinema 
 Lo  – film del 2009 diretto da Travis Betz

Geografia 
 Lo  – località della municipalità di Lo-Reninge (Belgio)

Informatica 
 Learning Object (letteralmente "oggetto d'apprendimento") – in informatica e in didattica, risorsa online usata come unità d'istruzione
Lo:  nella simbologia alfanumerica indica: batteria scarica o assente

Mineralogia 
 Lo – abbreviazione di löllingite

Musica 
 Lo Recordings  – etichetta discografica britannica

Persone

Lo 
Candy Lo (1974) – attrice e cantautrice cinese
Leandro Lo (1989-2022) – artista marziale brasiliano
Tove Lo (1987) – cantautrice e musicista svedese
Lo Wei (1918-1996) – attore e regista cinese

Lô 
Ismaël Lô (1956) – cantautore e musicista senegalese
Maodo Lô (1992) – cestista tedesco
Ndary Lô (1961-2017) – artista senegalese
Cheikh Lô (1955) – musicista senegalese

Sport 
 LO – nelle statistiche del baseball e del softball, lanciatore perdente o partite perse (loser o lost games)

Note

Altri progetti